Die Abkürzung VHDL steht für:
 Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language, Hardwarebeschreibungssprache
 Very High Density Lipoproteins, Bestandteil des Cholesterins, siehe Lipoproteine

VHDL